Lamongan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier etwa 1,3 Millionen Menschen. Die Hauptstadt befindet sich in der Stadt Lamongan. Der Berg Ijen befindet sich ebenso im Kabupaten.

Geographie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 6°51′54″ und 7°23′6″ s. Br. sowie zwischen 112°04′41″ und 112°33′12″ ö. L. Er grenzt im Westen an die Regierungsbezirk Tuban (NW) und Bojonegro (SW), im Süden an Jombang und im Osten an Gresik. Im Norden bildet die ca. 40 km lange Küste der Javasee eine natürliche Grenze.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in 27 Distrikte (Kecamatan), die sich wiederum in 474 Dörfer aufteilen, 12 von ihnen sind städtischen Typs (Kelurahan).
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 35.24.01 || style="text-align:left" | Sukorame || style="text-align:left" | Sukorame || 41,47 || 20.126 || 21.671 || 522,6 || 99,7 || 9 || –
|-
| 35.24.02 || style="text-align:left" | Bluluk || style="text-align:left" | Bluluk || 54,15 || 21.429 || 23.106 || 426,7 || 97,4 || 9 || –
|-
| 35.24.03 || style="text-align:left" | Modo || style="text-align:left" | Mojorejo || 77,80 || 44.988 || 51.386 || 660,5 || 99,7 || 17 || –
|-
| 35.24.04 || style="text-align:left" | Ngimbang || style="text-align:left" | Sendangrejo || 114,33 || 43.678 || 49.008 || 428,7 || 100,6 || 19 || –
|-
| 35.24.05 || style="text-align:left" | Babat || style="text-align:left" | Bedahan || 62,95 || 76.178 || 92.301 || 1.466,3 || 102,6 || 21 || 2
|-
| 35.24.06 || style="text-align:left" | Kedungpring || style="text-align:left" | Kedungpring || 84,43 || 50.313 || 62.642 || 741,9 || 101,3 || 23 || –
|-
| 35.24.07 || style="text-align:left" | Brondong || style="text-align:left" | Brondong || 74,59 || 62.074 || 77.023 || 1.032,6 || 101,8 || 9 || 1
|-
| 35.24.08 || style="text-align:left" | Laren || style="text-align:left" | Gampangsejati || 95,00 || 36.492 || 51.399 || 541,0 || 100,1 || 20 || –
|-
| 35.24.09 || style="text-align:left" | Sekaran || style="text-align:left" | Bulutengger || 49,65 || 33.443 || 48.091 || 968,6 || 101,9 || 21 || –
|-
| 35.24.10 || style="text-align:left" | Maduran || style="text-align:left" | Maduran || 30,15 || 26.288 || 36.474 || 1.209,8 || 100,2 || 17 || –
|-
| 35.24.11 || style="text-align:left" | Sambeng || style="text-align:left" | Ardirejo || 195,44 || 47.998 || 52.727 || 269,8 || 100,8 || 22 || –
|-
| 35.24.12 || style="text-align:left" | Sugio || style="text-align:left" | Sugio || 91,29 || 54.478 || 63.069 || 690,9 || 100,1 || 21 || –
|-
| 35.24.13 || style="text-align:left" | Pucuk || style="text-align:left" | Pucuk || 44,84 || 39.053 || 49.785 || 1.110,3 || 101,2 || 17 || –
|-
| 35.24.14 || style="text-align:left" | Paciran || style="text-align:left" | Paciran || 47,89 || 90.700 || 97.803 || 2.042,2 || 101,7 || 16 || 1
|-
| 35.24.15 || style="text-align:left" | Solokuro || style="text-align:left" | Payaman || 101,02 || 39.530 || 48.057 || 475,7 || 99,6 || 10 || –
|-
| 35.24.16 || style="text-align:left" | Mantup || style="text-align:left" | Mantup || 93,07 || 42.750 || 46.795 || 502,8 || 98,4 || 15 || –
|-
| 35.24.17 || style="text-align:left" | Sukodadi || style="text-align:left" | Sukodadi || 52,32 || 50.682 || 57.823 || 1.105,2 || 98,7 || 20 || –
|-
| 35.24.18 || style="text-align:left" | Karanggeneng || style="text-align:left" | Karanggeneng || 51,32 || 36.609 || 43.702 || 851,6 || 99,5 || 18 || –
|-
| 35.24.19 || style="text-align:left" | Kembangbahu || style="text-align:left" | Kembangbahu || 63,84 || 46.032 || 50.154 || 785,6 || 100,6 || 18 || –
|-
| 35.24.20 || style="text-align:left" | Kalitengah || style="text-align:left" | Dibee || 43,35 || 30.094 || 35.867 || 827,4 || 99,8 || 20 || –
|-
| 35.24.21 || style="text-align:left" | Turi || style="text-align:left" | Sukoanyar || 58,69 || 47.711 || 54.273 || 924,7 || 102,5 || 19 || –
|-
| 35.24.22 || style="text-align:left" | Lamongan || style="text-align:left" | Lamongan || 40,38 || 65.083 || 69.517 || 1.721,6 || 98,0 || 12 || 8
|-
| 35.24.23 || style="text-align:left" | Tikung || style="text-align:left" | Bakalanpule || 52,99 || 41.483 || 45.983 || 867,8 || 98,8 || 13 || –
|-
| 35.24.24 || style="text-align:left" | Karangbinangun || style="text-align:left" | Sambopinggir || 52,88 || 33.285 || 40.445 || 764,8 || 100,8 || 21 || –
|-
| 35.24.25 || style="text-align:left" | Deket || style="text-align:left" | Deketwetan || 50,05 || 41.045 || 44.030 || 879,7 || 100,7 || 17 || –
|-
| 35.24.26 || style="text-align:left" | Glagah || style="text-align:left" | Glagah || 40,52 || 35.014 || 41.539 || 1.025,2 || 101,0 || 29 || –
|-
| 35.24.27 || style="text-align:left" | Sarirejo || style="text-align:left" | Dermolemahbang || 47,39 || 22.503 || 24.958 || 526,7 || 98,8 || 9 || –
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.24 || Kab. Lamongan || Lamongan || style="text-align:right"|1.812,80|| style="text-align:right"|1.179.059 || style="text-align:right"|1.379.628
! style="text-align:right"|761,1||style="text-align:right"|100,5||462||12
|}

Demographie 
Ende 2021 lebten in Lamongan 1.380.145 Menschen, davon 688.734 Frauen und 691.411 Männer. Vorherrschende Religion ist der Islam (99,75 %); erwähnenswert sind noch Protestanten (0,20 %), Katholiken (0,03 %) und Hindus (0,02 % der Gesamtbevölkerung).

Familienstand: 40,52 % der Gesamtbevölkerung waren Ende 2021 noch ledig; 51,94 % verheiratet; 1,31 % geschieden und 6,23 % verwitwet.

Sport 
Der Fußballverein Persela Lamongan kommt aus dem Regierungsbezirk.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Lamongan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)